

Ядовники — село в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ядовники — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства